Austria:
 Kalsdorf bei Graz – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Inne:
 Kalsdorf – pałac

Zobacz też:
 Karsdorf